Die All England 2023 im Badminton fanden vom 14. bis zum 19. März 2023 in Birmingham statt. Sie waren die 115. Auflage dieser Veranstaltung.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (2. Runde)
 Jonatan Christie (1. Runde)
 Anthony Ginting (Viertelfinale)
 Lee Zii Jia (Halbfinale)
 Chou Tien-chen (1. Runde)
 Kunlavut Vitidsarn (2. Runde)
 Kodai Naraoka (Viertelfinale)
 Loh Kean Yew (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi (Halbfinale)
 An Se-young
 Tai Tzu-ying (Halbfinale)
 Chen Yufei
 He Bingjiao (Viertelfinale)
 Wang Zhiyi (Viertelfinale)
 Carolina Marín (Viertelfinale)
 Ratchanok Intanon (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (1. Runde)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Viertelfinale)
 Liu Yuchen / Ou Xuanyi (Viertelfinale)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (2. Runde)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (2. Runde)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (2. Runde)
 Zhang Shuxian / Zheng Yu (Halbfinale)
 Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (1. Runde)
 Pearly Tan Kong Le / Thinaah Muralitharan (1. Runde)
 Kim So-young / Kong Hee-yong
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (1. Runde)
 Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (2. Runde)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (2. Runde)
 Feng Yanzhe / Huang Dongping (1. Runde)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (2. Runde)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (1. Runde)
 Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Turnier-Link

Badminton 2023
2023
Badmintonwettbewerb in Birmingham